Takács je příjmení, které má více nositelů:

 József Takács (1904–1983) – maďarský fotbalista
 Károly Takács (1910–1976) – maďarský střelec
 Laco Takács (* 1996) – český fotbalista
 Ondrej Takács – československý fotbalista
 Peter Takács – slovenský politik
 Tibor Takács (* 1944) – slovenský fotbalista
 Tibor Takács (režisér) (* 1954) – maďarsko-americký režisér a scenárista

 Přechýlená podoba
 Kornélia Kolářová Takácsová (* 1979) – teoložka, kunsthistorička, redaktorka a překladatelka

Podobné příjmení 
 Takáč